IBM Domino Administrator — интегрированная среда управления (системного администрирования) серверами IBM Domino, конфигурацией сетей IBM Notes и исполняемыми в них приложениями IBM Notes.

Возможности 
 Управление серверами IBM Domino
 Изменение конфигурации серверов IBM Domino
 Запуск и остановка задач на серверах IBM Domino
 Просмотр и сбор статистики об управляемых серверах IBM Domino
 Управление сетями IBM Notes/Domino
 Управление учётными записями пользователей IBM Notes/Domino
 Управление сеансами работы пользователей на серверах IBM Domino

См. также 

 IBM Domino
 IBM Notes
 IBM Domino Designer
 IBM
 IBM Software

Ссылки 
Lotus Domino documentation — документация по IBM Notes/Domino на сайте IBM.

Программное обеспечение Lotus